Hierro (spanisch für Eisen) bezeichnet:
 El Hierro, Insel der Kanarischen Inseln
 Cruz de Hierro, Kreuz auf dem spanischen Jakobsweg, siehe Cruz de Ferro
 Hierro – Insel der Angst, ein spanischer Mystery-Thriller von Gabe Ibáñez aus dem Jahre 2009
 El Hierro – Mord auf den Kanarischen Inseln, eine spanisch-französische Fernsehserie aus dem Jahr 2019

Hierro ist der Familienname folgender Personen:
 Dolores García-Hierro Caraballo (* 1958), spanische Politikerin
 Fernando Hierro (* 1968), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Ignacio Hierro (* 1978), mexikanischer Fußballspieler
 Luis Hierro, uruguayischer Politiker
 Luis Hierro López (* 1947), uruguayischer Politiker
 Pedro del Hierro († 2015), spanischer Modedesigner

Siehe auch:
 Hiero